Suciu este un nume de familie românesc. Cuvântul suciu, folosit în Transilvania, este un sinonim pentru cojocar. Un cojocar este o persoană ce produce sau vinde cojoace, haine din piele de oaie cu mâneci cu blană pe interior, purtat mai ales în zonele rurale. Suciu provine de la ungurescul szücs, deși purtătorii acestui nume sunt români. Numele își are originea în Maramureș și s-a răspândit gradual către sud până în zona Brașovului.

Suciu se poate referi la:

Persoane

 Adrian Suciu (n. 1970), poet, prozator și jurnalist 
 Adrian Suciu (antrenor), antrenor român de fotbal
 Alexandru Suciu (n. 1960), fotbalist român
Aurel Suciu (1853−1898), om politic român
 Aurelia Suciu (1882-1975), deputat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Candin Suciu (1872-1958), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ciprian Suciu (n. 1987), fotbalist român
 Coriolan Suciu (1895-1967), profesor, preot și istoric român
 Cornel Suciu, general român
 Florin Suciu (n. 1983), atlet român
 Gheorghe Suciu (1876-1950), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Gheorghe Claudiu Suciu (1905−1990), chimist român
Ioan Suciu (1907−1953), episcop român unit
 Ioan Suciu (învățător) (1867-1936), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ioan Suciu (politician) (1862-1939), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ioan Suciu (scriitor) (n. 1948), economist și prozator român
 Ioan Dimitrie Suciu (1917-1982), istoric român
Ioan Silviu Suciu (n. 1977), gimnast român
 Lucreția Suciu-Rudow (1859-1900), poetă română
 Matei Suciu (n. 1968), politician român
Narcisa Suciu (1975), cântăreață, compozitoare și textieră română
 Sebastian-Ilie Suciu (n. 1986), deputat român
 Sever Suciu (1924-1997), sculptor român
 Traian Suciu (1880-1921), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Vasile Suciu (1873−1935), întâi-stătător al Bisericii Române Unite cu Roma
 Vasile Suciu (delegat) (1887-1937), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Vasile Suciu (deputat) (n. 1945), deputat român
Vasile Suciu (fotbalist) (1942−2013), fotbalist român
 Vasile-Daniel Suciu (n. 1980), deputat român

Locuri 
 Comuna Suciu de Sus, Maramureș, comună în județul Maramureș
 Râul Suciu, curs de apă, în județul Maramureș, afluent al râului Lăpuș
 Suciu de Jos, Maramureș, sat în comuna Suciu de Sus din județul Maramureș

Referințe 

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume de familie ocupaționale